Carlo Mollino – architetto, designer, fotografo e aviatore italiano
 Eugenio Mollino – ingegnere, progettista, architetto e designer italiano